Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Динамо Москва» и их главных достижений с 1923 года по настоящее время. Всего команду возглавляло 42 специалиста, включая исполняющих обязанности главного тренера. Первым тренером футбольного клуба «Динамо» Москва в официальных матчах является Василий Житарев. Самый успешный специалист в истории клуба — Михаил Якушин, под руководством которого команда завоевала 6 золотых медалей первенства СССР и кубок СССР 1953 года. В европейских соревнованиях лучшего результата добился Константин Бесков, под чьим руководством москвичи первыми в истории СССР вышли в финал Кубка обладателей кубков 1972 года.

Список тренеров 
Информация откорректирована по состоянию на 17 июня 2022 года. В статистику включены только официальные матчи.

Курсивом выделены исполняющие обязанности главного тренера

Примечания

Ссылки 
 
 

Википедия:WDL error
Тренеры

Динамо (Москва)